Cet article présente le guide des épisodes de la première saison de la série documentaire Le Survivant.

Liste des épisodes

Épisode 1 : titre français inconnu (Canadian Boreal Forest)

Épisode 2 : Survie dans le désert d’Arizona

Épisode 3 : titre français inconnu (Costa Rica)

Épisode 4 : titre français inconnu (Georgia Swamp)

Épisode 5 : titre français inconnu (Canadian Arctic)

Épisode 6 : Les montagnes rocheuses

Épisode 7 : Survivre comme les cowboys

Épisode 8 : Un crash d’avion au Canada

Épisode 9 : Perdu en mer 
, puis s'échoue sur une île déserte.
 | commentaire        = 
}}

Épisode 10 : Dans les coulisses

Références 

 1